A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték. A verseny helyi idő szerint 11 órakor, magyar idő szerint 8 órakor kezdődött. Az aranyérmet a norvég Kjetil Jansrud nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon